Stati Uniti d'America
 Paw Paw – villaggio della Contea di Lee, Illinois
 Paw Paw – capoluogo della Contea di Van Buren, Michigan
 Paw Paw – township della Contea di Van Buren, Michigan
 Paw Paw – città della Contea di Morgan, Virginia Occidentale